Le Tribunal des corbeaux est le septième album de la série de bande dessinée Aria.

 Scénario et dessins : Michel Weyland 
 Couleurs  : Nadine Weyland

Synopsis 
Au détour d'un chemin, Aria découvre un homme blessé, Jomlor.
Elle le ramène à son campement où elle apprend que sa fille, Zdaïne, a été enlevée par de mystérieux cavaliers.
Elle part donc en compagnie de quelques hommes de la famille pour la délivrer et pénètre dans une ville inquiétante où d'étranges corbeaux règnent en maîtres…

Publication 
 Le Lombard () 
 Dupuis (Repérages) () 

Album d'Aria
Album de bande dessinée sorti en 1986